Tyrell